Бредис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бредис, Витаутас Юлианович (1940—2019) — советский литовский гребец, выступал за сборную СССР по академической гребле в 1960-х годах.
 Бредис, Ламис (1912—1957) — советский художник-мультипликатор.
 Бредис, Фридрих Андреевич (1888—1918) — участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, полный кавалер ордена Лачплесиса, полковник.
 См. также